Бекфорд () — фамилия. Известные носители:
 
 Бекфорд, Джермейн (род. 1983) — английский футболист.
 Бекфорд, Роберт (род. 1965) — британский теолог.
 Бекфорд, Роксанн (род. 1969) — американская актриса и кинопродюсер.
 Бекфорд, Уильям (1760—1844) — член Британского парламента, известный собиратель и ценитель искусства.

См. также 

 Бикфорд